

Хиждієнь () — село у Глоденському районі.
 Хиждієнь () — село у Оргіївському районі. Входить до складу комуни Березлоджі.